Луганский завод:
 Исторические названия:
 Луганский литейный завод — казённое предприятие по выплавке чугуна, существовавшее в Российской Империи с 14 ноября 1795 года по август 1887 года, и ставшее первенцем украинской и российской металлургии, а также градообразующим предприятием для Луганска. В 1895 году на его базе открылся Луганский казённый патронный завод.
 Луганский завод (посёлок) — посёлок, образовавшийся вокруг Луганского литейного завода и в дальнейшем выросший в Луганск.
 Родовое имя для заводов Луганска:
 Луганский автосборочный завод.
 Луганский авиационно-ремонтный завод.
 Луганский литейно-механический завод.
 Луганский патронный завод.
 Луганский тепловозостроительный завод.
 Луганский трубный завод.